Lecca ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Lecca (1807–1887), rumänischer Maler, Grafiker, Schriftsteller und Kunstprofessor.

 Celso Garrido Lecca (* 1926), peruanischer Komponist
 Rufino Lecca (* 1920), peruanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Leca
 Lekka